La temporada 2012-13 de la Segunda División Femenina de España correspondió a la 12ª edición del campeonato. En esta oportunidad, fue disputada entre el 8 de septiembre de 2012 hasta el 21 de abril de 2013 en su fase regular. Posteriormente se disputó la promoción de ascenso en mayo de 2013.

Tabla de clasificaciones

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Grupo V

Grupo VI

Las Palmas

Tenerife

Grupo VII

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial de la RFEF
Resultados y Clasificación Segunda División Femenina en RFEF.es 

Temporadas de la Segunda División Femenina de España
Temporada 2012-13 de fútbol en España